Benijófar kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Benijófar (kommunhuvudort), Valencia, Provincia de Alicante, 
 Benijófar (kommun), Valencia, Provincia de Alicante, 

Robotskapade Spanienförgreningar